Lista 373 gmin w departamencie Côtes-d’Armor we Francji.

 (CAL) Communauté d’agglomération de Lannion Trégor, utworzone w 2003.
 (CASB) Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc, utworzone w 2000.

Gminy we Francji